Сибирский драгунский полк — наименование нескольких воинских формирований Русской армии.

 Сибирский драгунский полк — наименование в 1706—1763 годах полка, сформированного в 1701 году. В 1763 году переформирован в карабинерный, расформирован в 1775 году.
 Сибирский драгунский полк — наименование в 1764—1771 годах полка, сформированного в 1720 году в качестве драгунского-гарнизонного. Расформирован в 1771 году.
 Сибирский драгунский полк — наименование в 1777—1798 и 1801—1812 годах полка, сформированного в 1777 году. В 1812 году переформирован в уланский, расформирован в 1851 году.